Die Abkürzung CTV steht für:
 Christlicher Textilarbeiter-Verband, christliche Gewerkschaftsorganisation im Deutschen Reich
 Citilink, eine indonesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Citrus Tristeza Virus, Virus-Krankheit von Zitruspflanzen
 Communauté tarifaire Vaudoise, ein Schweizer Tarifverbund, siehe Tarifverbund Waadt
 Confederación de Trabajadores de Venezuela, Gewerkschaftsbund in Venezuela
 Connected TV, ein mit dem Internet verbundenes TV-Gerät, siehe Smart-TV
 Corpo Truppe Volontarie, italienisches Freiwilligenkorps im Spanischen Bürgerkrieg
 Crew Transfer Vessel, Schiff zum Transport von Bau- und Servicepersonal in Offshore-Windparks

Fernsehsender:
 Canterbury Television, Privatsender in Christchurch, Neuseeland
 Centro Televisivo Vaticano, Fernsehzentrum des Vatikan, siehe Vatikanisches Fernsehzentrum
 China Television, taiwanischer Fernsehsender
 CTV (Belarus), belarussischer Fernsehsender
 CTV (Kanada), kanadischer Fernsehsender

Abkürzung